Children of Bodom (Banda)
Animal (Reduncinae)
Cob (construção)
Comitê Olímpico do Brasil

Desambiguação